Jungtürken bezeichnet:
 Jungtürken, politische Bewegung im Osmanischen Reich
 Jungtürken (Thailand), Gruppe von Militärs in Thailand
 Jungtürken (Vietnam), Gruppe von Militärs in der Republik Vietnam
 Young Turks, eine Gruppe aus italienischstämmigen Angehörigen der US-amerikanischen Mafia